В Соединённых Штатах насчитывается четыре округа и один приход с названием Аллен ():
 округ Аллен — штат Индиана
 округ Аллен — штат Канзас
 округ Аллен — штат Кентукки
 округ Аллен — штат Огайо
 приход Аллен — штат Луизиана